André Péloquin est un journaliste, blogueur, animateur de radio et podcasteur originaire de Sorel, Québec,
Claude Péloquin est un poète, écrivain, chanteur, scénariste et réalisateur québécois né en 1942.
Gaston Péloquin est un homme politique canadien.

Homonymie de patronyme